Olczak (forma żeńska: Olczak/Olczakowa; liczba mnoga: Olczakowie) – nazwisko polskie. Najwięcej osób o tym nazwisku mieszka na Mazowszu i Ziemi Łódzkiej.

Nazwisko pochodzi od zdrobnienia imienia pochodzenia greckiego Aleksander.

Lista osób o nazwisku Olczak, które mają biogram na stronach Wikipedii 
 Hanna Mortkowicz-Olczakowa (1905-1968) – poetka i pisarka
 Jerzy Olczak (1929-2007) – archeolog
 Krzysztof Olczak (ur. 1956) – kompozytor i akordeonista
 Mirela Olczak (ur. 1993) – pływaczka
 Stanisław Olczak (ur. 1936) – profesor historii
 Zygmunt Olczak (ur. 1916) – nauczyciel i przedsiębiorca, urzędnik państwowy, poseł na Sejm PRL II i III kadencji
 Joanna Olczak-Ronikier (ur. 1934) – polska pisarka i scenarzystka, współzałożycielka kabaretu Piwnica pod Baranami

Przypisy